Bożena Harasimowicz − polski śpiewaczka klasyczna
 Cezary Harasimowicz − polski scenarzysta, aktor, dramaturg i pisarz
 Ewa Harasimowicz − polska aktorka
 Ewa Harasimowicz − polska brydżystka
 Jan Harasimowicz − polski historyk sztuki i kultury, nauczyciel akademicki
 Jerzy Harasimowicz − polski prawnik
 Marceli Harasimowicz − polski malarz
 Piotr Harasimowicz − polski rzeźbiarz